Rochester kan syfta på

 Rochester Americans – en ishockeyklubb i Rochester i delstaten New York
 Rochester Institute of Technology – em skola i Rochester i New York
 Rochester Products Division – en division i General Motors
 University of Rochester – em skola i Rochester i New York
 Earl av Rochester – en engelsk adelstidtel

Personer 
 John Wilmot, 2:e earl av Rochester (1647–1680), en engelsk libertin
 Laurence Hyde, 1:e earl av Rochester (1642–1711), en engelsk ädling
 Eddie "Rochester" Anderson (1905–1977), amerikansk skådespelare och underhållare

Fiktiva personer
 Edward Rochester – en person i romanen Jane Eyre

Geografi

Australien 

 Rochester (ort i Australien), Victoria, Campaspe,

Storbritannien 

 Rochester (grevskapshuvudort i Storbritannien, England, Medway), 
 Rochester (distrikt), England, Northumberland,

USA 

 Rochester, Illinois, Sangamon County, 
 Rochester, Kentucky, Butler County, 
 Rochester, Texas, Haskell County, 
 Rochester, Iowa, Cedar County, 
 Rochester, Indiana, countyhuvudort, Fulton County, 
 Rochester, Massachusetts, Plymouth County, 
 Rochester, Michigan, Oakland County, 
 Rochester, Minnesota, 
 Rochester, New Hampshire, Strafford County, 
 Rochester, New York, Monroe County, 
 Rochester, Ohio, Lorain County, 
 Rochester, Pennsylvania, Beaver County, 
 Rochester, Vermont, Windsor County, 
 Rochester, Wisconsin, Racine County, 
 Rochester, Washington, Thurston County, 
 Rochester (flygplats), Minnesota, Olmsted County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar